Шлыгин — фамилия; имеет женскую форму Шлыгина.
 Шлыгин, Алексей Иванович (1940—2006) — русский советский детский писатель и поэт.
 Шлыгин, Григорий Константинович (1907—2001) — советский физиолог, биохимик, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Шлыгин, Евгений Дмитриевич (1899—1980) — советский геолог, академик АН КазССР.